Cajigal (Sucre) — município venezuelano de Sucre
Juan Manuel Cajigal — município venezuelano de Anzoátegui
12359 Cajigal — asteroide

Ver também 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes